Niemcy:
 Mettenheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Mettenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms